Villa Greif bezeichnet:

 Villa Greif (Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul, Sachsen
 Villa Greif, ein denkmalgeschütztes Wohnhaus in Eppingen, Baden-Württemberg, siehe Liste der Baudenkmale in Eppingen

Siehe auch:
 Haus „Greif“, siehe Liste der Baudenkmale in Bad Doberan